Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Texas () :
comté de Texas, situé dans l'État du Missouri ;
comté de Texas, situé dans l'État de l'Oklahoma.